Boeck kan som auktorsförkortning betyda:

 Jonas Axel Boeck
 Christian Peter Bianco Boeck

Robotskapade auktorsförkortningar